All, all ou ALL peuvent désigner :

Mots et abréviations 
 Allemand, également noté « all. ».
 All, mot anglais qui signifie  ;

Codes 
 Lek, monnaie de l'Albanie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 .

Sociétés 
 América Latina Logística (désormais Rumo Logística), entreprise logistique ferroviaire brésilienne ;
 , programme de fidélité du groupe hôtelier Accor.

Musique 
 ALL, groupe de punk rock américain, originaire du Colorado ;
 All, album du groupe Descendents, sorti en 1987 ;
 All, album du groupe AAA, sorti en 2007 ;
 All,  album du musicien français Yann Tiersen ;
 All, chanson de Patricia Bredin qui représenta le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 1957.

Abréviation
Code
Code IATA des aéroports